Galvani ist der Familienname folgender Personen:

 Graziella Galvani (* 1931), italienische Schauspielerin
 Lucia Galeazzi Galvani (1743–1788), italienische Frau in der Wissenschaft
 Luigi Galvani (1737–1798), italienischer Arzt, Anatom und Biophysiker
 Pelagio Galvani (um 1165–1230), spanischer Kardinal und Rechtsgelehrter
 Romano Galvani (* 1962), italienischer Fußballspieler
 Stefano Galvani (* 1977), italienischer Tennisspieler

Galvani steht für:
 Galvani (Lokomotive), erste Elektrolokomotive der Welt (1842)
 Galvani (Mondkrater), Einschlagkrater am äußersten westlichen Rand der Mondvorderseite

Siehe auch:
 Calvani
 Galvany